The Telegraph kan avse:

Dagstidningar

 The Telegraph (Alton) – Illinois
 The Telegraph (Kolkata) – Indien
 The Telegraph (Macon) – Georgia
 The Telegraph (Nashua) – New Hampshire
 The Daily Telegraph – Storbritannien
 The Daily Telegraph (Sydney) – Australien
 The Sunday Telegraph – Storbritannien

Tidskrift
The Telegraph (tidskrift) – Bob Dylan-fanzine

Se även
 De Telegraaf – nederländska motsvarigheten